Пайча́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Пайчадзе, Борис Соломонович (1915—1990) — советский грузинский футболист и тренер, нападающий.
 Пайчадзе, Лука (род. 1991) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2012).
 Пайчадзе, Сергей Антонович (1935—2007) — доктор исторических наук, профессор, член комиссии по истории книжной культуры и комплексному изучению книги Научного совета РАН «История мировой культуры», главный научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН.